Thomas Garnett ist der Name folgender Personen:

* Thomas Garnett (Naturforscher, 1766) (1766–1802), britischer Mediziner und Naturforscher 
 Thomas Garnett (Naturforscher, 1799) (1799–1878), britischer Unternehmer und Naturforscher